Hardeman megye (Tennessee)
Hardeman megye (Texas)